Clareou é um conjunto musical brasileiro de samba, da vertente pagode, formado no Rio de Janeiro na primeira metade da década de 2010.

Seus integrantes são os músicos Vagner Magal (voz), Flávio Homero (cavaco e voz), Juninho de Jesus (banjo e voz), Fernando Melette (tantan e voz) e Anderson Buiú (pandeiro e voz). Em 2013 o grupo lançou o primeiro CD de forma independente.

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Grupos de samba
Grupos de pagode
Bandas formadas em 2009